Russische Orthodoxen Kirchen im Ausland sind mehrere orthodoxe Kirchen in Russland und anderen Ländern.

Geschichte 
In den 1920er Jahren entstanden in Westeuropa und Nordamerika Gemeinden von Exilanten aus der Sowjetunion, die sich von der offiziellen Russisch-Orthodoxen Kirche abgrenzten. Aus diesen wurde 1927 die Russische Orthodoxe Kirche im Ausland bildete. Diese wurde in den folgenden Jahrzehnten eine wichtigsten und größten orthodoxen Kirchen überhaupt, wurde aber von den mit dem Moskauer Patriarchat verbundenen kanonischen Kirchen nicht anerkannt.

Seit 2001 entstanden einige kleinere Kirchen, die sich von der Russischen Orthodoxen Kirche im Ausland aus verschiedenen Gründen abspalteten, sich selbst aber als Russische Orthodoxe Kirche im Ausland bezeichneten. Gründe für die Neugründungen waren vor allem die Bestrebungen der Russischen Auslandskirche, sich der Russisch-Orthodoxen Kirche anzunähern. Dieses wurde von zahlreichen Geistlichen und Gläubigen abgelehnt. Ein weiterer Grund war die Notwendigkeit einer offiziellen Registrierung als eigene Kirche in Nachfolgestaaten der Sowjetunion (Moldawien).

Russische Orthodoxe Kirchen im Ausland 

 Russische Orthodoxe Kirche im Ausland (Русская Православная Церковь Заграницей), seit 1927, von russischen Exilanten in Westeuropa und Nordamerika gebildet, seit 2007 zur Russisch-Orthodoxen Kirche, seitdem kanonische Kirche
 Russische Orthodoxe Kirche im Ausland unter Witali (ROKA (W), Русская Православная Церковь Заграницей под омофором Метрополита Виталия, РПЦЗ (В)), auch Russische Orthodoxe Kirche im Exil (Russian Orthodox Church in Exile), 2001 gegründet, Hauptsitz in Mansonville in Kanada, Gläubige in Russland, der Ukraine, Moldawien, gegründet von Witali Ustinow, seit 2006 einige Abspaltungen

 Russische Orthodoxe Kirche im Ausland unter Antonius (ROKA (W-A), Русская православная церковь зарубежная (Антония), РПЦЗ (В-А)), offiziell Russische Orthodoxe Kirche (Российсская Православная Церковь), seit 2006, in Russland, Weißrussland, Ukraine und anderen Staaten, aus ROKA (W) abgespalten
 Russische Orthodoxe Kirche im Ausland unter Wladimir (ROKA (W-W)), seit 2006 in USA und Kanada, aus ROKA (W) abgespalten
 Russische Orthodoxe Kirche im Ausland unter dem Metropoliten von Kischinjow und Moldawien (ROKA (M)), offiziell Wahre Orthodoxe Kirche Moldawiens, seit 2007, in Moldawien und anderen Ländern, aus ROKA (W) abgespalten
 Russische Orthodoxe Kirche im Ausland unter Agathangelos (ROKA (A), Русская Православная Церковь Заграницей под омофором Агафангела, РПЦЗ (А)), 2007 von ROKA abgespalten nach deren Zusammengehen mit der Russisch-Orthodoxen Kirche
 Russische Orthodoxe Kirche im Ausland unter Philaret (ROKA (W-F)), offiziell Orthodoxe Russische Kirche (Православная Российская Церковь), seit 2015 in Australien und Neuseeland, von ROKA (W-W) abgespalten

Anmerkungen 

Orthodoxe Kirche
Russische Diaspora